Финансовая система РФ — совокупность различных сфер и норм финансовых отношений, каждая из которых характеризуется особенностями в формировании и использовании фондов денежных средств, различной ролью в общественном воспроизводстве.
Финансовая система  РФ включает в себя:

 Государственную бюджетную систему;
 Внебюджетные специальные фонды;
 Государственный и банковский кредит (все вышеозначенные институты относят к централизованным финансам, которые используются для регулирования экономики и социальных отношений на макроуровне);
 Фонды страхования (имущественного и личного);
 Финансы хозяйствующих субъектов и отраслей, относящиеся к децентрализованным финансам, которые используются для регулирования и стимулирования экономики и социальных отношений на микроуровне.

Возглавляет систему финансовых органов РФ Министерство финансов РФ, которое является исполнительным органом, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики и осуществляющим общее руководство организацией финансов в РФ. Функции финансовой деятельности выполняют также органы государственного управления РФ и субъектов РФ. При этом существует система органов, специально созданная для управления финансами и осуществления контроля в данной сфере, - это система финансово-кредитных органов (в нее входят Министерство финансов РФ и финансовые органы субъектов РФ).

Центральный банк РФ является органом государственного управления и осуществляет государственное руководство в области банковской деятельности.

Счетная палата РФ является органом финансового контроля за своевременным исполнением всех статей федерального бюджета.
Федеральное казначейство контролирует проведение бюджетной политики в целом.
Федеральная налоговая служба входит в систему центральных органов государственного управления.
Таможенная служба является источником пополнения государственной казны, и возглавляет её ФТС РФ.
Финансовые институты:

 Бюджетные фонды (БФ).
 Внебюджетные фонды ВБФ.
 Децентрализованные Фонды (ДФ).
 Страховые фонды.
 Государственный и муниципальный кредит.
 Валютно-денежная система (ВДС).
 Финансы предприятий различных форм собственности.

Ссылки 
 Финансовая система
 Финансовая система РФ
 ФИНАНСЫ, ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Финансы в России